Le Mouvement agriculteur–citoyen (en néerlandais BoerBurgerBeweging, abrégé BBB) est un parti politique néerlandais fondé en 2019 par Caroline van der Plas. Il se veut le représentant du monde rural aux Pays-Bas, dans la lignée de l'ancien Parti des fermiers (1959-1981).

Histoire 
Caroline van der Plas, une agricultrice, quitte le Appel chrétien-démocrate (CDA) pour fonder le Mouvement agriculteur–citoyen (BBB) en 2019 suite de la forte mobilisation paysanne contre le projet environnemental du gouvernement néerlandais concernant l'agriculture. Ce projet vise à réduire de 50% les émissions de CO2 du secteur agricole ce qui aurait entrainé une baisse de 30% du cheptel et le fermeture de nombreuses exploitations.

Le parti remporte un siège à la Seconde Chambre lors des élections législatives de 2021 affichant ses meilleurs résultats dans les régions de la Twente et de l'Achterhoek, en province de Gueldre, non loin de Deventer, là où est basé le parti et où réside sa chef de file, l'agricultrice et ancienne journaliste Caroline van der Plas qui a gagné ce siège de député. 

En vue des élections municipales de 2022, le parti choisit de ne pas concourir lui-même mais de nouer des alliances avec des structures locales existantes.

Lors des élections provinciales de mars 2023, marquées par la défaite de la coalition au pouvoir menée par le Parti populaire pour la liberté et la démocratie du premier ministre Mark Rutte qui ne n'atteint pas les 30% des voix, le BBB avec 19% des suffrages arrive en tête. Les élus des provinces devant désigner les membres de la Première Chambre (le Sénat), le BBB devrait y obtenir 19 sièges.

Selon une enquête de l'institut I & Research, ce succès s'explique par le rejet de la rigueur et de la rapidité du , par une perte de confiance dans la politique et par une identification par de nombreux Néerlandais en Caroline van der Plas jugée plus proche d'eux. Il marque aussi une fracture entre les Pays-Bas ruraux se jugeant méprisés par  de la Randstad, la conurbation qui regroupe dans l'ouest du pays plus de 40 % de la population avec les villes d'Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht.

Le parti, qui n'a pas véritablement développé de programme au-delà des questions agricoles et environnementales, est qualifié de parti populiste, qui s'inscrit dans une tendance agrarienne des pays du Nord.

Résultats électoraux

Notes et références 

Parti politique aux Pays-Bas
Parti politique fondé en 2019
Parti politique agrarien